Мельничный сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация, Красноярский край 

 Мельничный сельсовет Ирбейского района

Украина, Автономная Республика Крым 

 Мельничный сельский совет Белогорского района, упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Мельничное сельское поселение